Schaiba ist
 der deutsche Name der tschechischen Gemeinde Okrouhlá u Nového Boru
 eine Stadt in Saudi-Arabien (), siehe Schaiba (Saudi-Arabien)
 ein Ölfeld in Saudi-Arabien, siehe Schaiba (Ölfeld)